

França 
Território de Belfort — departamento da Borgonha-Franco-Condado

Comunas 
Belfort — na Borgonha-Franco-Condado
Belfort-du-Quercy — na Occitânia
Belfort-sur-Rebenty — na Occitânia

Desambiguações de topônimos